En géométrie plane, le problème ein stein (à ne pas confondre avec le physicien Albert Einstein) s'interroge sur l'existence d'une tuile formant un pavage apériodique du plan.

Notes et références 

Pavage